Мумиите () са римска плебейска фамилия, която се появява от 2 век пр.н.е. Името Мумий (Mummius) е тяхното gentilname.

Известни с това име:

 Луций Мумий, народен трибун 187 пр.н.е., претор 177 пр.н.е., баща на Луций Мумий Ахаик
 Квинт Мумий, народен трибун 187 пр.н.е.
 Луций Мумий Ахаик, консул 146 пр.н.е., прадядо на Мумия Ахаика
 Мумия Ахаика, майка на император Галба
 Мумия Нигрина, съпруга на Луций Антистий Рустик
 Публий Мумий Сизена, консул 133 г.
 Публий Мумий Сизена Рутилиан, суфектконсул 146 г.
 Луций Мумий Феликс Корнелиан, консул 237 г.
 Мумий Бас, консул 258 г.
 Мумий Фаустиан, консул 262 г.

Източници 

 
Римски фамилии